The Factory (« la fabrique », en français) peut faire référence à :

 The Factory, un célèbre atelier d'artistes situé à New York, ouvert par Andy Warhol en 1964 ;
 48 heures chrono (The Factory), un film d'horreur américain réalisé par Morgan O'Neill, avec John Cusack, sorti en 2011 ;
 Factory, un groupe de rock français de la fin des années 1970 ;
 Factory, un patron de conception (design pattern) ;
 Factory (Zavod), un film de Youri Bykov sorti en 2018.

Voir aussi 
 Factory Records, un label indépendant anglais fondé à Manchester en 1978 par Tony Wilson et Alan Erasmus ;
 Fear Factory, un groupe de metal industriel américain fondé en 1990.